Ricard Garcia Sanchis (Carlet, la Ribera Alta, 18 de setembre de 1935 - Carlet, 18 de gener de 2013) fou un futbolista valencià. Començà en el Mallorca la temporada 1959-1960. Després va jugar en la plantilla de l'Hèrcules en les temporades del 1960 al 1965, va passar al Puertollano, llavors anomenat Calvo Sotelo (1965-1968), i tornà a l'Hèrcules del 1970 al 1972, any en què es va retirar. En total, va disputar en la Lliga de Segona Divisió 220 partits de titular i dos de suplent, al principi com a davanter i després com a defensa, i va marcar 58 gols. Morí als 77 anys.

Enllaços externs 
 Dades de Garcia Sanchis en BDFutbol

Futbolistes de la Ribera Alta
Futbolistes de la dècada del 1960
Futbolistes del RCD Mallorca
Futbolistes de l'Hèrcules CF
Futbolistes del CD Puertollano
Carletins
Morts a Carlet